Baldenius ist der Name von

 Benjamin Foerster-Baldenius (* 1968), deutscher darstellender Architekt
 Jörg-Michael Baldenius (* 1940), deutscher Kameramann und Regisseur
 Johann Philipp Ludwig Baldenius (1760–1805 oder später), deutscher Lehrer und Superintendent in Rehburg-Loccum
 Ludwig Christoph Ernst Karl Baldenius (1799–1882), deutscher evangelischer Theologe